Чемпіонат Албанії 1984–1985 — 46-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном став «17 Ненторі».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Фламуртарі взяв участь у Кубка володарів кубків 1985—1986 як переможець Кубку Албанії 1984—1985.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1984—1985
Албанія
Албанія